Шах-Дениз () — шельфовое газоконденсатное месторождение в Азербайджане. Расположено на юго-западе Каспийского моря, в 70 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения — от 50 до 650 м. Площадь газоносного района — около 860 км².

Геологически относится к Южно-Каспийскому нефтегазоносному бассейну. Общие запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн м³ природного газа и 240 млн тонн газового конденсата. Разработка месторождения осуществляется консорциумом, в который входят следующие компании:
 British Petroleum (29,99%) — оператор
 Лукойл (19.99%)
  (19,0 %)
 ГНКАР (14.35%)
 NICO (10.0%)
 SGC Upstream (6.67%)

Поставки газа в Европу планируется осуществлять по Южнокавказскому газопроводу, проложенному по маршруту Баку — Тбилиси — Эрзурум и Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), далее по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Освоение 

Углеводородная структура «Шахдениз» была открыта советскими геологами в 1954 году. 

04 июня 1996 года было подписано соглашение о разделе продукции между ГКНАР и консорциумом компаний в отношении месторождения Шах Дениз.

Месторождение было открыто в 1999 году.

Эксплуатация первой скважины глубиной 6,5 тыс. м, пробурённой со стационарной добывающей платформы на глубине моря 105 м, началась 15 декабря 2006 с дебита в 5,6 млн м³ в сутки. Уже через несколько дней добыча была приостановлена из-за обнаружения трещины и утечки газа на скважине вследствие роста пластового давления. Ликвидация этих проблем заняла три недели.

В декабре 2006 года президент Грузии Михаил Саакашвили, чтобы частично отказаться от подорожавшего российского газа, подписал протокол о поставках в 2007 году в Грузию из турецкой квоты с Шах-Дениза 800 млн м³ газа. В то же время Азербайджан в первую очередь хотел бы компенсировать добываемым здесь газом ожидаемое снижение поставок «Газпрома».

23 января 2007 года добыча газа на скважине была вновь приостановлена из-за увеличения давления в конструкции скважины.

К июлю 2007 на месторождении добыто 700 млн кубометров газа (3 скважины). Из них Азербайджан получил 539 млн м³, Грузия — 100 млн м³, 45 млн м³ использовано на компрессорных станциях нефтепровода Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

На конец 2012 года на ГКМ Шахдениз эксплуатировалось 4 скважины.

Вторая стадия разработки месторождения намечена на 2016—2017 годы. Ожидаемый общий объём добычи со второй стадии — 16 млрд м³ в год. На этот газ претендуют разработчики нескольких конкурирующих трубопроводных проектов, планирующих транспортировку азербайджанского газа в Европу — Набукко, Трансадриатический газопровод и ITGI. В том числе, 6 млрд м³ — в Турцию, 1 млрд м³ — в Грецию, 1 млрд м³ — в Болгарию и 8 млрд м³ — в Италию. В начале октября 2015 г. было заявлено, что поставки азербайджанского газа в Европу начнутся в 2022—2025 гг. Кроме того, в поставках газа со второй стадии разработки месторождения заинтересованы российский «Газпром» и Иран.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в начале 2013 года вице-президент SOCAR Эльшад Насиров сообщил, что SOCAR продлил срок действия контракта по разработке месторождения до 2036 года.

В мае 2018 года мощность добывающей платформы на месторождении Шахдениз составила 10,9 млрд кубометров газа в год или 30 млн кубометров газа в сутки, что отвечает стартовым потребностям открытого через месяц Трансанатолийского газопровода (TANAP) для поставок азербайджанского газа в Грецию и Италию. Турция свои потребности будет удовлетворять поставками российского газа по газопроводам «Голубой поток» (15,8 млрд м³ в год) в восточную часть страны и «Турецкий поток» (15,75 млрд м³ в год) — в западную, используя TANAP в основном для транзита азербайджанского газа.

Добыча ведётся с платформ Шах-Дениз Альфа и Шах-Дениз Браво.

22 ноября 2021 года началась добыча с пятой скважины.

С начала освоения Шах-Дениз до 01 июля 2022 года было добыто 170 млрд м3 газа, 36 млн тонн газового конденсата. Экспортировано 116 млрд м3 газа.

В феврале 2022 года ЛУКОЙЛ приобрёл у Petronas 9,99% доли в месторождении Шах-Дениз. Сумма сделки составила $1,45 млрд. ГНКАР приобрела 4,35 % доли Petronas, и довела размер своей доли до 14,35 %.

Технические характеристики 
Общая производственная мощность «Шах Дениз-1» и «Шах Дениз-2» составляет 25 млрд м3 в год.

Добыча газа 
В 2021 году на месторождении добыто 23 млрд м3 газа.

Добыча конденсата 
С момента ввода в эксплуатацию по 1 июня 2022 года добыто 36,3 млн тонн газового конденсата.

В 2021 году добыто 4 млн тонн конденсата.

Сокращение выбросов 
По новому проекту платформа “Шахдениз Альфа” (SDA) сможет получать энергоснабжение с платформы "Шахдениз Браво" (SDB) по подводному кабелю, что значительно сократит выбросы от эксплуатации SHDA. Данный проект разработан в соответствии с глобальной целью для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

См. также 
 Нефтяная промышленность Азербайджана
 Газопровод Баку-Ново-Филя

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт оператора
 О Шах-Денизе на rigzone.com
 Геологическое строение газоконденсатного месторождения Шах-Дениз

Газовые месторождения Азербайджана
Нефтяные месторождения Азербайджана
Морские месторождения нефти и газа